Otočić Ošljak kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Ošljak (ö i Kroatien), Zadars län, 
 Otočić Ošjak, ö, Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar